Николай Заварухин: Заварухин, Николай Михайлович (1944—2021) — советский хоккеист, тренер.
 Заварухин, Николай Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.